Diese Liste der Innenminister der Republik Türkei ist ein Verzeichnis aller Innenminister des Landes seit der Etablierung des Rates der Vollzugsbeauftragten am 3. Mai 1920.

Anmerkungen

Weblinks 
 Liste der Innenminister, Innenministerium der Türkei

Turkei
Innenminister (Türkei)
Innenminister